Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2021./22. je trideseta sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti. Prvenstvo je dvadeset i šesti put u povijesti osvojila "Podravka Vegeta" iz Koprivnice.  
Kao posljedica pandemije COVID-19, više utakmica i kola je bilo odgađano, te su naknadno igrane.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo četrnaest klubova koji su odigrali dvokružnu ligu (26 kola).

Sudionici 

 
 

 
 

 
 
 

 1234 Virovitica, Virovitica 
 Bjelovar, Bjelovar
 Dalmatinka, Ploče 
 Dugo Selo '55, Dugo Selo 
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb 
 Murvica, Crikvenica 
 Osijek, Osijek 
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Sesvete, Sesvete, Zagreb 
 Sinj, Sinj 
 Split 2010, Split
 Umag, Umag
 Zrinski, Čakovec

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Prva hrvatska rukometna liga za žene 
 2. HRL 2020./21. 
 Hrvatski kup 2020./21.
 Hrvatski kup - kvalifikacije 2020./21.

Vanjske poveznice 
 hrs.hr 
 hrs.hr, Novosti o hrvatskim rukometnim ligama

Izvori 
 hrs.hr, 1.HRL Žene (2020./21.), pristupljeno 15. lipnja 2022. 
 hrs.hr, 1.HRL Žene (2020./21.), wayback arhiva od 3. lipnja 2022.  
  the-sports.org, Croatia Women's Division 1 1 HRL Zene 2020/2021, pristupljeno 15. lipnja 2022. 
 rezultati.com, HRVATSKA: 1. HRL Women - 2020/2021, pristupljeno 15. lipnja 2022. 
 

2020-21
ž-1